Ioan Popa se poate referi la:

 Ioan Popa (general), general român
 Ioan Popa (scriitor) (n. 1955), scriitor și jurnalist român
 Ioan Popa (compozitor) (1926–2008), profesor, dirijor și compozitor român
 Ioan Popa (scrimer) (n. 1953), scrimer olimpic și conducător sportiv român